Карталон Боетарх, Карталон Боетарх (пун. 𐤒𐤓‬𐤕‬𐤇‬𐤋‬𐤑; д/н —бл. 149 до н. е.) — політичний і військовий діяч Карфагену.
 Гасдрубал Боетарх (пун. 𐤏𐤆𐤓‬‬𐤁‬𐤏𐤋; д/н —після 146 до н. е.) — політичний і військовий діяч Карфагену під час Третьої Пунічної війни.